Макаров, Сергей Анатольевич (род. 1983) — российский музыкант, бас-гитарист группы «Ночные снайперы».
 Макаров, Сергей Анатольевич (род. 1984) — российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду.